Wilku ist der Familienname von:

 Jurij Wilkul (* 1949), ukrainischer Hochschulrektor und Bürgermeister
 Oleksandr Wilkul (* 1974), ukrainischer Politiker